Voici la liste des planètes mineures numérotées de 386001 à 387000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 386001 à 387000

386001-386100

386101-386200

386201-386300

386301-386400

386401-386500

386501-386600

386601-386700

386701-386800

386801-386900

386901-387000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000